Erp (Alemanya), municipi a prop de Colònia (Alemanya)
 Erp (Arieja), municipi de l'Arieja, a França
 Erp (Països Baixos), municipi del Brabant del Nord, província dels Països Baixos
 Ejército Revolucionario del Pueblo, organització armada argentina de la dècada de 1970
 ERP o planificació de recursos empresarials (ERP Enterprise Resource Planning), sistema d'informació gerencial que integra moltes de les pràctiques dels negocis associats amb les operacions de producció. Els principals ERP del mercat son SAP i Oracle
 Exèrcit Revolucionari del Poble, dissidència de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), sorgida el 1996